Le xian de Weiyuan est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Weiyuan est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme